Le tournoi de tennis de New York est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute à Harrison (New York) du 18 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Martina Navrátilová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New York
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1975
New York
Tennis aux États-Unis en 1975
Tennis en août 1975